William Saunders o Bill Saunders puede referirse a:

 William Saunders (botánico) (1822-1900), botánico y paisajista estadounidense-escocés.
 William Saunders (futbolista), deportista.
 William Saunders (fotógrafo) (1832-1892), de nacionalidad británica.
 William Saunders (científico) (1836-1914), de nacionalidad canadiense.
 William Saunders (arquitecto) (1767-1861), de nacionalidad estadounidense.
 William Wilson Saunders (1809-1879), botánico y entomólogo inglés.
 William Saunders (político) (1823–1895), empresario británico y político del Partido Liberal.
 Billy Joe Saunders, boxeador profesional británico de origen gitano.